Bobtown, un secteur non constitué en municipalité de l’Illinois ;
 Bobtown, un secteur non constitué en municipalité de l’Indiana ;
 Bobtown, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Bobtown, une census-designated place de Virginie.